Wiesenbach (Baden-Württemberg), een gemeente in Rhein-Neckar, Regierungsbezirk Karlsruhe, deelstaat Baden-Württemberg, Duitsland
Wiesenbach (Beieren), een plaats in de stad Günzburg, Regierungsbezirk Zwaben, deelstaat Beieren, Duitsland
Wiesenbach (België), een dorp in Lommersweiler, Sankt Vith, arrondissement Verviers, provincie Luik, Wallonië, België
Wiesenbach (Breidenbach)